Roble matorrizo puede referirse a:
El nombre común de la planta Quercus faginea.
El nombre común de la planta Quercus pyrenaica.